Divers membres de la famille d'Estrées se sont appelés Jean d’Estrées :

 le grand maître de l’artillerie du roi de France Henri II, Jean d'Estrées, comte d'Orbec et père d’Antoine IV d'Estrées, marquis de Cœuvres ;
 le maréchal de France, Jean II d'Estrées (1624-1707) ;
 Jean d'Estrées (1651-1694), évêque de Laon ;
 Jean d'Estrées, ecclésiastique, ambassadeur, et académicien français (1666-1718) ;
 Jean d’Estrées, inventeur du « visagisme » et de la marque de cosmétiques éponyme.

Voir aussi 
 Famille d'Estrées